|}

Die Bahnstrecke Zohor–Záhorská Ves war eine Nebenbahn im Westen der Slowakei. Sie zweigte in Zohor von der Bahnstrecke Devínska Nová Ves–Skalica na Slovensku ab und führte nach Záhorská Ves am Ufer der March in der Landschaft Záhorie. Der Bahnhof in Záhorská Ves war der westlichste Bahnhof der Slowakei.

Geschichte 

Die Bahnstrecke wurde noch zur Zeit des Königreichs Ungarn gebaut. Sie entstand gemeinsam mit der Bahnstrecke von Zohor nach Plavecký Mikuláš und wurde am 15. November 1911 eröffnet. Von besonderer Bedeutung war die Strecke für den Güterverkehr der Zuckerfabrik in Záhorská Ves.

Am 2. Februar 2003 wurde der Personenverkehr eingestellt, jedoch schon Juli 2003 zuerst von der privaten Firma Bratislavská regionálna koľajová spoločnost’ (BRKS), später vom staatlichen Unternehmen Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) wiederaufgenommen. Zuletzt verkehrten die Nahverkehrszüge nach Zohor nur noch in der Früh und am Nachmittag.

Am 14. Dezember 2019 wurde der Reiseverkehr auf der Strecke eingestellt. Die Hauptgründe waren die hohen Betriebskosten und die niedrigen Fahrgastzahlen (rund 180 Fahrgäste pro Richtung und Tag). Weiters gab es eine Unzuverlässigkeit in der Betriebsführung der ZSSK sowohl durch geänderte Fahrzeugeinsätze sowie Zugausfälle mit verbundenem Schienenersatzverkehr.

Einzelnachweise

Weblinks 
 Beschreibung auf rail.sk (slowakisch)
 Beschreibung auf www.vlaky.net (slowakisch)

Zohor–Zahorska Ves